Ба́рклі () може означати:

Прізвище 

 Айрен Барклі (; 1960) — американський боксер-професіонал, що виступав у середніх вагових категоріях.
 Олбен Барклі (; 1877—1956) — американський політик, один з великих діячів Демократичної партії США, віце-президент США (1949—1953).
 Росс Барклі (; 1993) — англійський футболіст, півзахисник збірної Англії та клубу «Евертон».
 Фред Александр Барклі (; 1908—1989) — американський ботанік.
 Чарльз Барклі (; 1963) — американський професійний баскетболіст.

Топонім 
 Барклі (графство) () — район місцевого самоуправління Північної Території (Австралія).
 Барклі (плато) () — плато і одночасно один з п'яти регіонів австралійської Північної Території.

Інше 
 ГЕС Барклі () — гідроелектростанція у штаті Кентуккі (США).

Див. також 
 Берклі (значення)

Англійські прізвища